Том Лануа (, 27 августа 1958, Синт-Никлас, Бельгия) — фламандский писатель. Живёт и работает в Антверпене и Кейптауне. Книги Лануа переведены, а пьесы поставлены более чем на десяти языках. Ряд его книг, в том числе Alles moet weg, был экранизирован.

Библиография 
 1980 — Maar nog zo goed als nieuw (стихи)
 1981 — Neon! Een elegisch rockgedicht (стихи)
 1982 — Gent-Wevelgem (стихи)
 1983 — De nagelaten gedichten (стихи)
 1983 — De glazen klomp (стихи)
 1983 — Rozegeur en Maneschijn (эссе)
 1984 — In de piste (стихи)
 1984 — Bagger (стихи)
 1985 — Een slagerszoon met een brilletje (рассказы)
 1986 — Het cirkus van de slechte smaak (критика)
 1988 — Alles moet weg (роман)
 1989 — Vroeger was ik beter (эссе)
 1989 — De Canadese Muur (пьеса, в соавторстве с Херманом Брюссельмансом)
 1989 — Gespleten en bescheten (критика)
 1990 — Hanestaart (стихи)
 1991 — Kartonnen dozen (роман)
 1991 — Blankenberge (пьеса)
 1991 — Bij Jules en Alice (пьесаl)
 1992 — Doen! (эссе)
 1993 — De schoonheid van een total loss (пьеса)
 1993 — Celibaat (пьеса, по Герарду Вальсхапу)
 1994 — Spek en bonen (рассказы)
 1994 — Maten en gewichten (критика)
 1997 — Het goddelijke monster (роман)
 1997 — Ten oorlog (пьеса, в соавторстве с Люком Персевалем; по пьесам Шекспира.)
 1999 — Zwarte Tranen (роман)
 2001 — Tekst & uitleg/Woorden met vleugels (критика)
 2001 — Mamma Medea (пьеса, по Эврипиду и Аполлонию Родосскому)
 2002 — Niemands Land (стихи)
 2002 — Boze Tongen (роман). Литературная премия «Золотая Сова» в области художественной литературы и премия читательских симпатий.
 2003 — Veldslag voor een man alleen (пьеса)
 2004 — Diplodocus Deks (пьеса)
 2004 — De Jossen (пьеса)
 2004 — Overkant (стихи)
 2004 — Het vroegste vitriool (критика)
 2004 — Vitriool voor gevorderden (критика)
 2005 — Stadsgedichten (стихи)
 2005 — De meeste gedichten (стихи)
 2005 — Fort Europa (пьеса)
 2006 — Het derde huwelijk (роман)
 2006 — Mefisto for ever (пьеса по роману Мефистофель Клауса Манна)
 2007 — Schermutseling (критика)
 2008 — Atropa. De wraak van de vrede (пьеса, по мотивам Еврипида, Джорджа Буша, Дональда Рамсфелда и Курцио Малапарте)
 2008 — Sprakeloos (роман)

Награды 
 Премия Константина Гюйгенса (англ.)  (2013)

Примечания 

Нидерландские писатели
Писатели Фландрии
Поэты Фландрии
Нидерландские поэты
Драматурги Фландрии
Драматурги по алфавиту
Драматурги Нидерландов